Радищевское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в
Нижеилимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Радищев.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1140 человек, в том числе 507 мужчин и 663 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Радищев

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Городские поселения Иркутской области